Антонио Шанчич (; род. 23 ноября 1988 года в Брежице, СФРЮ) — хорватский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Родителей Антонио зовут Младен и Мирьяна. У него есть брат Андрия, который является теннисным тренером.

Начал играть в теннис в возрасте 8 лет. Любимая поверхность — трава, любимый турнир — Уимблдон. В период взросления кумирами в мире тенниса были Марат Сафин и Горан Иванишевич.

Женат с 27 декабря 2014 года на девушке по имени Сара. У пара есть сын — Макс, который родился 27 мая 2015 года.

Прозвище Антонио — Сана (). Болельщик футбольной команды «Милан».

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (57)

Победы (25)

Поражения (32)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Хорватии